Юрий Павловский:
 Павловский, Юрий Александрович (1925—2011) — советский и российский тренер по конькобежному спорту и шорт-треку.
 Павловский, Юрий Николаевич (род. 1937) — российский математик, член-корреспондент РАН.